Джайтами́р Сеферби́евич Андруха́ев (26 октября 1917 — 25 января 1990) — советский адыгский журналист, главный редактор республиканской газеты «Социалистическая Адыгея» / «Социалистическэ Адыгей» (1953—1983); Заслуженный работник культуры РСФСР (1974).

Биография 
Родился 26 октября 1917 года в ауле Темиргоевский (ныне — Джамбичи, Красногвардейский район, Адыгея, Россия) в семье крестьянина. С 1934 года, окончив Краснодарский педагогический техникум, работал учителем начальных классов, с 1936 года — заведующим учебной частью Уляпской неполной средней школы.

С декабря 1939 года служил в Советской Армии, на Дальнем Востоке; в звании лейтенанта участвовал в войне с милитаристской Японией, затем год находился в Северной Корее. Награждён орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями.

С 1946 года, после демобилизации, работал директором Джамбечиевской семилетней школы.

С 1953 года возглавлял областную газету «Социалистическая Адыгея» / «Социалистическэ Адыгей».
— Со мной побеседовали, — вспоминал Андрухаев, — предложили написать «контрольную работу» — передовую статью (тогда каждый номер всех газет начинался именно такой статьей, считавшейся флагом номера, которая содержала директиву партийного органа Совета народных депутатов, чьим органом являлась газета). — Как написать, о чем? Я тогда и слова такого «передовая» не знал. Набрал в киоске газет, что-то сочинил и подумал — на этом мое редакторство и закончится. Но, прочитав мой опус, мне сказали: езжайте в Майкоп, работайте, желаем успеха.

Уже став редактором газеты, заочно окончил Адыгейский педагогический институт. Являлся персональным пенсионером Союзного значения.

В октябре 2017 года в городе Майкопе открыта мемориальная доска в честь 100-летия участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры РСФСР, талантливого журналиста, долгие годы проработавшего главным редактором газеты «Адыгэ макъ», почетного пенсионера союзного значения Джайтамира Сефербиевича Андрухаева.

Награды 
 орден Отечественной войны II степени
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 медали
 Заслуженный работник культуры РСФСР (1974) — за многолетнюю и плодотворную работу в печати

Примечания 

Участники советско-японской войны (СССР)
Главные редакторы СССР
Главные редакторы России
Выпускники Адыгейского государственного университета
Персональные пенсионеры союзного значения